Oposek (Marmosa) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące od Meksyku po środkową część Ameryki Południowej.

Morfologia 
Długość ciała 8,3–24 cm, długość ciała 10,1–29,4 cm; masa ciała 10–230 g.

Systematyka

Etymologia 
 Didelphis:  di- „podwójny”, od δυο duo „dwa”; δελφυς delphus „łono, macica”. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Sarigua: , od br. Sarigueya, çarigueia lub çarigueira „opos”. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Marmosa: nazwa nadana oposkowi w Brazylii, zgodnie z Sebą, i zaadaptowana  w języku francuskim w formie marmose przez Buffona.
 Asagis: gr. negatywny przedrostek α- a- „bez”; σαγις sagis „kieszonka, woreczek”. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Notagogus: gr. νωταγωγες nōtagōges „nosić na plecach”. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Micoureus (Micureus, Micoures, Micoures, Micoreus): nazwa Micouré oznaczająca w języku guarani oposa. Gatunek typowy: Didelphis cinerea Temminck, 1824 (= Marmosa cinerea paraguayana ).
 Grymaeomys: gr. γρυμεα grumea „torba, worek”; μυς mus, μυός muos „mysz”. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Cuica (Quica): rodzima, rdzenno amerykańska nazwa, pochodząca z połączenia coo „zwierzę” i yeîca lub îca „lepki, gumowaty”. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Stegomarmosa: gr. στεγη stegē „dach” (por. στεγω stegō „pokryć”); rodzaj Marmosa J.E. Gray, 1821. Gatunek typowy: Stegomarmosa andersoni Pine, 1972.
 Grayium: John Edward Gray (1800–1875), brytyjski zoolog. Gatunek typowy: Didelphis murina Linnaeus, 1758.
 Eomarmosa: gr. εως eōs lub ηως ēōs „świt”; rodzaj Marmosa . Gatunek typowy: Marmosa rubra ; opisany jako podrodzaj Marmosa.
 Exulomarmosa: łac. exsul lub exul „wygnaniec”, od ex „poza”; solum „kraj, ląd”; rodzaj Marmosa . Gatunek typowy: Marmosa robinsoni ; opisany jako podrodzaj Marmosa.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące podrodzaje wraz z występującymi współcześnie gatunkami: 

oraz gatunek wymarły:
 Marmosa laventica

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dydelfowate